Льерне () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Бон. Население кантона на 2006 год составляло 2314 человек.

Код INSEE кантона — 2119. Всего в кантон Льерне входят 14 коммун, из них главной коммуной является Льерне.

Коммуны кантона 

Бар-ле-Регюлье — население 66 чел.
Блано — население 134 чел.
Бразе-ан-Морван — население 166 чел.
Сансере — население 178 чел.
Дьянсе — население 87 чел.
Льерне — население 552 чел.
Манле — население 204 чел.
Маршезёй — население 137 чел.
Менессер — население 72 чел.
Сен-Мартен-де-ла-Мер — население 280 чел.
Савийи — население 77 чел.
Сюссе — население 243 чел.
Вьянж — население 75 чел.
Вилье-ан-Морван — население 43 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор